Kivilampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kivilampi (sjö i Lappland), 
 Kivilampi (sjö i Norra Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar